Francja:
 Chêne-Arnoult – gmina
 Chêne-Bernard – gmina
 Chêne-en-Semine – gmina
 Chêne-Sec – gmina

Szwajcaria:
 Chêne-Bougeries – miasto w kantonie Genewa
 Chêne-Bourg – gmina w kantonie Genewa
 Chêne-Pâquier – gmina w kantonie Vaud, w okręgu Jura-Nord vaudois

Zobacz też:
 Le Chêne